Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Лаура Поус-Тіо у другому колі.

Івета Бенешова виграла титул, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Суарес Наварро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Флоріс
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е Кеотавонг
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ж Куен
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Манасієва
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Парра Сантонха
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= П Мартич
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Singles 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2010